Kirin peut désigner :
 Kirin, une localité de Croatie située dans la municipalité de Gvozd, comitat de Sisak-Moslavina.
 Kirin, le nom japonais d'une créature de la mythologie chinoise, le qilin.
 Kirin est un groupe japonais de vins et spiritueux en référence à cet animal mythologique.
 Le mot kirin (キリン) qui veut dire « girafe » en japonais.
 On appelle la girafe kirin (기린) en coréen.
 La Coupe Kirin est un tournoi de football japonais.
 Kirin, monstre du jeu japonais Monster Hunter.
 Un film japonais de Gitan Ôtsuru (2012).
 Kirin une famille de SoC d'architecture ARM de la société HiSilicon.